Le K-1 World MAX 2008 World Championship Final est un événement de  kick-boxing japonais catégorie des super-welters (super mi-moyens : moins de 70 kg/154 lbs) promu par la société K-1 Organisation. Il met en jeu les vainqueurs des 1/4 de finale du K-1 World MAX 2008 World Championship Final 8 qui se sont déroulés le . 

Il a lieu le mercredi  à la Nippon Budokan Arena de Tokyo (Japon). Pour sa 7 édition le K-1 World MAX Final met en opposition les quatre finalistes de trois pays différents en tours éliminatoires directs.

Ce tournoi est accompagné de deux matchs de réserve. Le premier réserve-fight oppose Albert Kraus à Yasuhiro Kido et le second Buakaw Por. Pramuk à Black Mamba. Deux super-fights agrémentent la soirée, d’abord Nieky Holzken  face à Virgil Kalakoda et Joerie Mes face à Takayuki Kohiruimaki. En point d’orgue, un titre mondial ISKA en K-1 Rules met en scène Daisuke Uematsu face à Susumu Daiguji et un tournoi japonais de K-1 de l'École Koushien Final 18. 

Ce tournoi a réuni 15 321 spectateurs et a été retransmis en direct sur réseau TBS au Japon.

Modification des règles du K-1 World MAX

Lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Laforet de Tokyo, le promoteur Sadaharu Tanikawa a annoncé un certain nombre de modifications des règles pour le K-1 World MAX Final du  :
 Le short du combattant ne peut pas couvrir le tronc au-dessus de la taille et le genou.
 Sur le corps, interdiction d’utiliser des produits de type huile, lotion, pommade irritante ainsi que d’autres substances. Par contre, une fine couche de vaseline peut être appliquée sur le visage et les oreilles.
 Annonce du score à la fin de chaque round (« open-scoring system »).

Tableau du K-1 World MAX 2008 Final (avec les 8 et 1/4 de finale)

Plateau du K-1 World MAX 2008 Final du 01/10/08

Match d’ouverture : super-fight 1 en K-1 Rules 3 x 3’
 Nieky Holzken vs.  Virgil Kalakoda
Holzken : vainqueur par KO (crochet du gauche) au round 1 à 1:42.

K-1 Japon Koushien U-18 Final 8 : K-1 Rules 3 x 3’
 Koya Urabe vs.  Yusuke Tsuboi
Urabe vainqueur par TKO (Jet de l’éponge) au round 3 à 0:54.

 Shota Shimada vs.  Ryo Murakoshi
Shimada : vainqueur par décision unanime : 3-0, (30-26, 30-26, 30-26).

 Ryuya Kusakabe vs.  Daizo Sasaki
Kusakabe vainqueur par TKO au round 1 à 2:43.

 Hiroya vs.  Taishi Hiratsuka
Hiroya vainqueur par KO (crochet du gauche) au round 1 à 0:24.

Super-fight 2 : K-1 Rules 3 x 3’
 Joerie Mes vs.  Takayuki Kohiruimaki
Mes vainqueur par KO (crochet du gauche) au round 3 à 2:59.

Reserve-fight 1 : K-1 Rules 3 x 3’
 Albert Kraus vs.  Yasuhiro Kido 
Kraus vainqueur par TKO (Arrêt du médecin) au round 2 à 0:48.

Demi-finales du K-1 MAX 2008 
 Masato vs.  Yoshihiro Sato
Masato vainqueur après un extra round par décision unanime : 3-0, (10-9, 10-9, 10-9). À l’issue des 3 rounds était en faveur de Sato : 1-0, (29-28, 28-28, 28-28).

 Artur Kyshenko vs.  Andy Souwer
Kyshenko vainqueur après un extra round par décision unanime : 3-0, (10-9, 10-9, 10-9). À l’issue des 3 rounds le score était nul : 0-0, (30-30, 30-30, 30-30).

Reserve-fight 2 : K-1 Rules 3 x 3’
  Buakaw Por. Pramuk vs.  Black Mamba
Por. Pramuk vainqueur par KO (crochet du droit) au round 1 à 2:18.

 Fight : K-1 Rules 3 x 3’
 Haruaki Otsuki vs.  Ryuji Kajiwara
Otsuki vainqueur par décision unanime : 3-0, (30-28, 30-28, 30-28). 

Championnat du monde ISKA des poids légers : 3 x 3’ (moins de 60 kg)
 Daisuke Uematsu vs.  Susumu Daiguji
Uematsu vainqueur par KO (coup de genou du gauche) au round 1 à 2:18.

Finale du K-1 MAX 2008
 Masato vs.  Artur Kyshenko
Masato vainqueur après un extra round par décision unanime : 3-0, (10-9, 10-9, 10-9). À l’issue des 3 rounds était en faveur de Masato 1-0, (28-28, 28-27, 28-28). Masato est le grand vainqueur du K-1 World MAX 2008 Tournament.

Notes et références

Événement de K-1